KK Livno je bosanskohercegovački košarkaški klub iz Livna. Sjedište je u SD Dalibor Perković, Zgona bb, Livno.

Povijest 
Osnovan je 2005. kad je njegov poznatiji prethodnik Troglav ugasio se zbog financijskih problema.

Izvori

Vanjske poveznice 
 KK Livno Facebook
 HKK Livno juniori  Košarkaški savez Herceg-Bosne

Hrvatski košarkaški klubovi u Bosni i Hercegovini
Livno